46-й входной драфт Национальной хоккейной лиги 2008 года прошёл 20 и 21 июня 2008 года в Оттаве, Канада. Фактически Оттава была выбрана местом проведения драфта 2005 года, но из-за локаута мероприятие не проводилось. И только в 2008 году в отеле Вестин, вместо Corel центра, в редакции 2005 года состоялась церемония выбора молодых игроков.

В первый день прошёл только первый раунд, а во второй — все оставшиеся раунды (со 2-го по 7-й). Все возможные громкие слухи о потенциальном обмене драфт-пиков выбирающих первой Тампой или вторым Лос-Анджелесом оказались не более чем слухами. Под первым номером команда Тампа Бэй Лайтнинг выбрала перспективного канадского центрфорварда Стивена Стэмкоса, под вторым — Лос-Анджелес Кингз взяли защитника Дрю Даути. Лучший из россиян, Никита Филатов, был выбран «Коламбусом» под шестым номером.

В первом раунде кроме московского армейца Никиты Филатова, под 28 номером Финикс Койотис выбрал внука легендарного тренера Виктора Тихонова, его полного тезку, игрока череповецкой Северстали.

Всего за два дня команды НХЛ получили права на девять российских хоккеистов: под 32-м номером защитника челябинского Трактора Вячеслава Войнова выбрал Лос-Анджелес Кингз, а форвард ЦСКА Дмитрий Кугрышев под 58-м номером достался Вашингтону. Только под 73-м номером был выбран один из лучших молодых хоккеистов Европы форвард Ак Барса Кирилл Петров, право на заключение с ним контракта получил Нью-Йорк Айлендерс. Столь низкий номер Петрова объясняется тем, что у него ещё три года действует контракт с казанским клубом. Нападающего ярославского Локомотива Евгения Грачёва под 75-м номером выбрал Нью-Йорк Рейнджерс, его одноклубника и коллегу по амплуа Андрея Локтионова под 123-м номером выбрал Лос-Анджелес Кингз, форварда череповецкой Северстали Максима Трунёва под 138-м номером выбрал Монреаль Канадиенс, а голкипера магнитогорского Металлурга Александра Печурского под общим 150-м номером выбрал Питтсбург Пингвинз.

По одному игроку было выбрано из Франции, Германии и Беларуси, и по двое из Дании и Швейцарии, а значит получить своих представителей в НХЛ в ближайшем будущем могут 12 стран. Самое большое представительство у Канады: 119 задрафтованых игроков — лучший результат с 2004 года, когда были выбраны 125 представителей станы кленового листа. На втором месте с 46 игроками идут представители США.

Что касается амплуа игроков, на этом драфте было выбрано 64 центрфорварда, включая первого номера Стива Стэмкоса. Это больше чем левых (22) и правых крайних (18) вместе взятых. Защитниками являются 78 из 211 выбранных игроков. За семь раундов были задрафтованы 23 голкипера.

Любопытный момент: четверо братьев Стаал оказались выбраны на драфтах НХЛ после того, как под 49-м номером в «Финикс» ушёл младший из них — Джаред. Он единственный из всей четверки, кто не был выбран в первом раунде. Эрик и Джордан были выбраны под общим вторым номером, а Марк стал 11-м.

Жеребьёвка порядка выборов 
Жеребьёвку, которая определяла порядок выборов на драфте, выиграл клуб «Тампа Бэй Лайтнинг» — худшая команда регулярного чемпионата сезона 2007—2008.

Рейтинг проспектов 
Финальный рейтинг проспектов, предоставленный Центральным скаутским бюро.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Примечания

Ссылки 
 Драфт НХЛ на nhl.com 
 Порядок выбора на драфте 2008 

Драфты НХЛ
НХЛ в 2008
Июнь 2008 года
События 20 июня